Лундеберг — фамилия:

 Лундеберг, Амалия (1816—1857) — шведская писательница.
 Лундеберг, Кристиан (1842—1911) — шведский политик.
 Лундеберг, Хелен (1908—1999) — американская художница.

См. также 
 Лундберг
 Линдберг